DIN 7991 er en DIN-standard for en undersænket skrue med hoved med indvendig sekskant (Unbrako-skrue).

Kilde  
http://bolte.dk/din-7991-indv-6-kant 
http://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_7991.asp
DIN-standarder